Lally peut faire référence à:

Patronyme 
 Andy Lally (né en 1975), pilote automobile américain
 Joe Lally (né en 1963), musicien15:24
 Thomas Arthur de Lally-Tollendal (1702 - 1766), militaire de l'Ancien Régime
 Régiment de Lally
 Son fils, Gérard de Lally-Tollendal (1751 - 1830), homme de lettres et homme politique français

Toponyme 
 Château de Lally, en France (Saône-et-Loire)    
 Rue Lally-Tollendal, à Paris
Paronymie : Lailly-en-Val, ville française du Loiret

Homonymie de patronyme